Myrberg, även skrivet Myhrberg är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 bars det av följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna 
 Myrberg 643
 Myhrberg 357
Totalt blir detta 1000 personer. Namnet har var it använt som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Myrberg eller Myhrberg
 Anna Myrberg (1878–1931), författare
 August Maximilian Myhrberg (1797–1867), finländsk soldat och äventyrare
 August Melcher Myrberg (1825–1917), tonsättare
 Barbro Myrberg (1933–1993), författare
 Ebba Myrberg (aktiv 1928–1931), längdhoppare
 Fredrik Myrberg (född 1963), skådespelare
 Gunilla Myrberg (1932–2017), vetenskapsjournalist med professors namn
 Herman Myhrberg (1889–1919), fotbollsspelare
 Jakob Myrberg (1822–1896), riksdagsman i bondeståndet
 Josefine Myrberg (född 1997), sångerska
 Lars Myrberg (född 1964), boxare
 Nils Myrberg (1907–1969), arkitekt
 Olle Myrberg (född 1953), barnskådespelare
 Otto Myrberg (1824–1899), teolog
 Pekka Myrberg (1892–1976), finländsk matematiker
 Per Myrberg (född 1933), skådespelare och sångare

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn